Carlos Meléndez puede referirse a:

Carlos Meléndez, político salvadoreño, expresidente de El Salvador (1913-1914 y 1915-1918).
Carlos Meléndez, historiador y escritor costarricense.
Carlos Meléndez, cantante puertorriqueño.
Carlos Meléndez, exfutbolista español.
Carlos Meléndez, atleta español.